Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Désirée :

France 
 Rue Désirée à Lyon
 Rue Désirée à Paris

Desiree